Die EFL League One 2018/19 ist die 15. Spielzeit der englischen EFL League One als dritthöchste englische Spielklasse nach der Premier League und der EFL Championship. Gleichzeitig ist sie die 27. Saison der zweithöchsten Spielklasse der English Football League nach Einführung der Premier League im Jahr 1992. Sie begann am 4. August 2018 und endete mit dem Finale der Aufstiegs-Play-offs am 26. Mai 2019. Die beiden bestplatzierten Vereine steigen direkt in die EFL Championship auf, die Vereine auf den Plätzen drei bis sechs spielen im Play-off-Modus um den dritten Aufstiegsplatz. Absteigen müssen die Mannschaften auf den vier letzten Plätzen.

Tabelle

Play-off-Spiele

Weblinks 
 Offizielle Website der English Football League (EFL) (englisch)
 Sky Bet League One Results auf den Seiten der EFL

Einzelnachweise 

Fußballsaison 2018/19
2018 19